ОУД или Оуд — многозначный термин или аббревиатура:
 Оуд или Ауд — нидерландская фамилия
 Оуд, Якобус

 Хла Оуд — маленькая деревня в вымышленной вселенной Морровинд

 аббревиатура

ОУД—Основы учебной деятельности 

 ОУД — Оксид урана(VI)-диурана(V)
 ОУД — оценочный уровень доверия ()
 ОУД — организационно-управленческая деятельность